Ženská čtyřhra Nature Valley Open 2019 probíhala v první polovině června 2019. Do deblové soutěže nottinghamského tenisového turnaje hraného na trávě nastoupilo šestnáct dvojic. Obhájcem titulu byl pár Alicja Rosolská a Abigail Spearsová, jehož členky nestartovaly společně. Spearsová se rozhodla turnaje nezúčastnit. Spoluhráčkou Rosolské se stala Číňanka Jang Čao-süan, s níž skončila v úvodním kole na raketách Guarachiové a Routliffeové.

Vítězem se stal nenasazený americko-mexický pár Desirae Krawczyková a Giuliana Olmosová, který ve finále zdolal australskou dvojici Ellen Perezová a Arina Rodionovová po dvousetovém průběhu 7–6, 7–5. Obě šampionky si do žebříčku WTA připsaly 280 bodů a získaly premiérovou společnou trofej. Krawczyková vybojovala druhý deblový titul na okruhu WTA Tour a pro Olmosovou to bylo první takové turnajové vítězství.

26letá Olmosová se stala první mexickou tenistkou v historii, která vyhrála turnaj WTA Tour. Bodový zisk ji posunul na nové kariérní maximum, 67. místo deblového žebříčku.

Utkání prvního kola, dvě čtvrtfinále a jedno semifinále byly pro vytrvalý déšť odehrány na tvrdém povrchu v hale.

Nasazení párů 

  Gabriela Dabrowská /  Sü I-fan (čtvrtfinále)
  Alicja Rosolská /  Jang Čao-süan (1. kolo)
  Darija Juraková /  Katarina Srebotniková (čtvrtfinále)
  Makoto Ninomijová /  Renata Voráčová (1. kolo)

Pavouk

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 

Nature Valley Open 2019